, иногда называемая Studio Gallop, — японская аниме-студия, основанная в декабре 1978 года.

Ее наиболее известные работы — Hime-chan's Ribbon (1992), Akazukin Chacha (1994), Kodocha (1996), Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (2000) и Eyeshield 21 (2005). Студия также принимала участие в работе над полнометражным фильмом Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки» и телесериалом и фильмом 1997 года Rurouni Kenshin.

История 
Компания была основана 13 декабря 1978 года бывшими сотрудниками Mushi Production. Первые годы своего существования, как и многие молодые студии, Gallop выполняла заказы более крупных компаний. Свои собственные работы компания стала выпускать с 1986 года. Студия производит в основном сериалы для детей, особенно заметны ее адаптации произведений из ежемесячного журнала сёдзё-манги Ribon.

Работы

Аниме-сериалы 
 Touch (1985—1987)
 Tekkamen wo oe! Dartanyan Monogatari Yori (1987)
 Kiteretsu Daihyakka (1988—1996)
 Gaki Deka (1989—1990)
 Miracle Giants Dome-kun (1989—1990)
 Tanken Gobrin Tou (1990—1991)
 Genji Tsuushin Agedama (1991—1992)
 Chikyuu SOS Soreike Kororin (1992—1993)
 Hime-chan's Ribbon (1992—1993)
 Akazukin Chacha (1994—1995)
 Sorcerers of the Serenade: Secret of Top Record (1995—1996)
 Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo (1996—2008)
 Kodomo no Omocha (1996—1998)
 Rurouni Kenshin: Meiji Swordsman Romantic Story (1996—1997)
 Anime television de Hakken! Tamagotchi (1997—1998)
 Initial D (1998)
 Ojarumaru (1998-ongoing)
 Daichi wa Future Blade (2000—2002)
 Transformers: Car Robots (2000)
 Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (2000—2004)
 Forza Hidemaru (2002—2003)
 Legendz Yomigaeru Ryuuou Densetsu (2004—2005)
 Morizo to Kikkoro (2004—2005)
 Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX (2004—2008)
 Animal Yokocho (2005—2006)
 Eyeshield 21 (2005—2008)
 Hataraki Man (2006)
 Yu-Gi-Oh! 5D's (2008—2011)
 Mainichi Kaasan (2009—2012)
 Yu-Gi-Oh! Zexal (2011—2014)
 Yu-Gi-Oh! Arc-V (2014—2017)
 Yu-Gi-Oh! VRAINS (2017-еще выходит)

Фотосъёмка 
 Chikkun Takkun
 Mister Ajikko
 Rurouni Kenshin
 Kiteretsu Daihyakka

OVAs 
 One Pound Gospel
 Prefectural Earth Defense Force
 To-y

Полнометражные аниме 
 «Ведьмина служба доставки»
 Rurouni Kenshin
 Urusei Yatsura: Only You
 Urusei Yatsura: Remember My Love
 Yu-Gi-Oh! The Movie: Pyramid of Light
 Yu-Gi-Oh!: Bonds Beyond Time
 Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions

Фотосъёмка 
 «Пушечное мясо»
 The Dagger of Kamui
 «Магнитная роза»
 Street Fighter II: The Animated Movie

Промежуточная анимация 
 Castle in the Sky
 Kekkaishi
 Night on the Galactic Railroad

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Компании Токио
Аниме-студии